Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Polydora (femme de Spercheus) ;
 Polydora fille de Méléagre.
En zoologie, Polydora est un genre de vers polychètes qui peut parasiter les huîtres.